Strängnäs (gemeente), een Zweedse gemeente in Södermanland, provincie Södermanlands län
Strängnäs (stad), de hoofdstad van de gelijknamige gemeente